Aardrijkskunde
Banín, gemeente in Tsjechië

Personen met de achternaam Banin
Tal Banin, Israëlisch voetballer en voetbaltrainer